Гамерніса-бейїм Ата-хан кизи Абраханова (; , Шуші — , Баку) — азербайджанська поетеса, внучка .

Закінчила гімназію для дівчат в Шуші. Зачарована її віршами поетеса Хуршидбану Натаван дала їй псевдонім «Шейда». Деякі з її творів збереглися. В Інституті Рукописів Академії Наук Азербайджанської Республіки зберігається два примірники її рукописів 1918 року: газель «Аган джани», і п'єса «Потоп страждання» ().

Генеалогія

Посилання 
 Азербайджанський гендерний інформаційний центр. Qəmər Bəyim Şeyda  

Азербайджанські поетеси
Померли в Баку
Уродженці Шуші